Puchar Ukrainy w koszykówce mężczyzn (ukr. Кубок України з баскетболу) – cykliczne rozgrywki koszykarskie o charakterze pucharu krajowego na Ukrainie. Zmagania organizowane co sezon przez Ukraiński Związek Koszykówki (FBU) i przeznaczone są dla krajowych męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Ukrainy – rozgrywki w hierarchii ważności, w ukraińskiej koszykówce.

Historia 
Pierwsza edycja rozgrywek o Puchar Ukrainy w koszykówce mężczyzn startowała w sezonie 1993. Pierwszym zwycięzcą Pucharu Ukrainy w czerwcu 1993 roku została drużyna Bipa-Moda Odessa, która w finale pokonała TIIT Charków. Ciekawe, że do tego czasu zawodnicy Odessy oficjalnie mieli status klubu pierwszej ligi, chociaż udało im się zwyciężyć w lidze i awansować do Wyższej ligi. To jedyny przypadek w historii Pucharu Ukrainy, kiedy to klub z niższej ligi został zwycięzcą turnieju.

Puchar Ukrainy nie odbywał się regularnie: w sezonach 1992, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1999/00, 2003/04 i 2004/05 Ukraiński Związek Koszykówki z różnych powodów nie organizowywał turniej.

W sezonie 2009/10 Puchar Ukrainy rozgrywany był tylko przez kluby Superligi (a w rzeczywistości miał status oficjalnie ustanowionego Pucharu Superligi w sezonie 2010/11 - niezależnego turnieju Ukraińskiego Związku Koszykówki) oraz w sezonie 2010/11, 2011/12 i Trofeum 2012/13 rozegrały drużyny z niższych dywizji.

W sezonie 2008/2009 odbył się kolejny równoległy turniej pucharowy - Puchar to tylko rok istniejącej Ukraińskiej Ligi Koszykówki.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Ukrainy

Puchar UBL

Puchar Superligi

Statystyki 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Ukrainy na podium oficjalnie stawało w sumie 21 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Azowmasz Mariupol, który zdobył 5 Pucharów.

Stan na 31.05.2021

Klasyfikacja według klubów

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona FBU 
 Statystyki Superligi 

Koszykówka na Ukrainie